Dee Dee (zangeres), een Nederlandse zangeres
 Dee Dee (danceformatie), een Belgische dancegroep